

Linguistique 
 Un interprète traduit un discours oral en direct. Le terme était autrefois également utilisé pour désigner les traducteurs, qui traduisent les documents écrits.
 Interprète de conférence

Informatique 
 Un interprète (ou interpréteur) est un programme qui analyse, traduit et exécute en direct un programme écrit dans un langage de programmation.

Philosophie 
 Interprète, auteur qui plus ou moins pratique l'herméneutique, c'est-à-dire l'art de bien-être .

Musique, arts du spectacle 
 Un interprète est un musicien qui réalise un projet planifié par un compositeur.
Interprète, synonyme de chanteur ; un auteur-compositeur-interprète est à la fois interprète, compositeur et parolier de ses propres chansons. 
 Interprète, synonyme d'acteur.

Voir aussi 
 
 Interprète militaire, traducteur effectuant ses prestations au strict bénéfice des forces armées qu'il accompagne.
 L'Interprète, film américain de Sydney Pollack (2005).
 L'Interprète, scénario de téléfilm de Fabien Herran et Olivier Caro (1999).

Références